Barros (Póvoa de Varzim)
Barros (Vila Verde)

Desambiguações de sobrenomes